El término ópera prima, del italiano opera prima (literalmente, primera obra), puede referirse, en esta enciclopedia:

Cine y televisión
a ópera prima, término dado a la primera película de cualquier realizador/a;
a Ópera prima, película española de 1980, dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por Óscar Ladoire;
a Ópera Prima en Movimiento, reality show mexicano;

Festivales
al Festival Ópera Prima,  certamen de cine español de Tudela (Navarra)

Premios
al Premio Ópera Prima, de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios;
al César a la mejor ópera prima, de la Academia del cine francés;
al Independent Spirit Award a la mejor ópera prima;
al Independent Spirit Award al mejor guion de ópera prima;
al Premio Sur a la mejor ópera prima;

Música
 a Opera Prima, álbum debut del músico electrónico chileno Nivermo;
 a Ópera Prima, canción del artista Día Sexto (David Saiz Moreno).